Roger Lehideux (1862-1942), banquier français ;
 François Lehideux (1904-1998), industriel et homme politique français ;
 Bernard Lehideux (1944-), député européen ;
 Guy Lehideux (1944-), scénariste et dessinateur français ;
 Hélène Lehideux (1933-), collectionneur d'art et mécène française ;
 Martine Lehideux (1933-), personnalité politique française.